Alabanda hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Lugares
Alabanda fue una antigua ciudad de Caria, Anatolia, situada donde ahora se levanta Doğanyurt (llamada también Araphisar), provincia de Aydın, en la parte asiática de Turquía. 
Alabando fue su fundador.

Personas
Sebastián Alabanda fue un futbolista español.

Ficción
Alabanda es un personaje de la novela Hiperión, o el eremita en Grecia